Си́львия ( — «лесная») может означать:

 Сильвия — женское имя.

Топоним 
 Сильвия — город и муниципалитет в Колумбии.
 «Сильвия» — парк в Гатчине.
 (87) Сильвия — астероид в Солнечной системе.

В культуре 
 «Сильвия» — балет Лео Делиба (1876).
 «Сильвия» — пьеса Альберта Гёрни (1995).
 «Сильвия» — фильм Кристин Джэффс (2003).

Имя 
 Сильвия Аквитанская (ум. ок. 420) — святая, почитаемая в Католической церкви.
 Сильвия (род. 1943) — королева Швеции, супруга короля Карла XVI Густава.
 Сильвия — псевдоним болгарской поп-фолк-певицы Силвии Дечевой Младеновой (род. 1978).
 Сильвия Легран — псевдоним аргентинской актрисы Марии Мартинес Суарес (род. 1927).
 Сильвия Найт — вымышленный сатирический персонаж.
 Сильвия Сидни — псевдоним американской актрисы Софии Косовой (1910—1999).
 Сильвия — вымышленный персонаж медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel».

Фамилия 
 Сильвия, Тим (род. 1976) — американский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC.

Другое 
 «Ниссан Сильвия» — марка автомобиля.

См. также 
 Сильви (значения)
 Сильвио
 Сильва
 Сильвий